Network (film), een Amerikaanse film uit 1976
 Network (album), een muziekalbum uit 2004 van de Canadese band Saga